Termenul „Brueghel” se poate referi la:

Jan Brueghel cel Bătrân, pictor flamand
Jan Brueghel cel Tânăr. 
Pieter Bruegel cel Bătrân
Pieter Bruegel cel Tânăr